Ла-Шапе́ль-сюр-Оре́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на південний схід від Парижа, 170 км на північний захід від Діжона, 60 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 218 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 541,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Шапель-сюр-Орез на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-сюр-Орез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна